Rivarennes pode se referir a:
 Rivarennes (Indre)
 Rivarennes (Indre-et-Loire)

Desambiguações de topônimos